Каппель — многозначный термин:

Известные носители 
 Каппель, Владимир Оскарович (1883—1920) — русский военачальник, Генерального штаба генерал-лейтенант Русской армии, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Каппель, Егор Яковлевич (род. 1957) — казахстанский политический и общественный деятель. 
 Каппель, Оскар Павлович (1843—1889) — ротмистр.
 Каппель, София (род. 1998) — шведская актриса.

Топоним 
 Каппель — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Каппель — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Каппель — коммуна во Франции, в департаменте Мозель.
 Каппель — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн.

Разное 
 Каппель — мыза в Эстонии.

См. также